Szwajcaria:
 Spreitenbach – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Baden
 Spreitenbach – rzeka